Liudolfo - variante del nome proprio di persona Ludolfo
Liudolfo - margravio di Frisia
Liudolfo - conte o margravio di Sassonia
Liudolfo - duca di Svevia
Liudolfo - conte di Zutphen